Thienen, Tienen oder Thinen steht für: 
 den deutschen Namen einer Stadt in Belgien, siehe Tienen
 den Namen eines Adelsgeschlechts, siehe Thienen-Adlerflycht

Von Thienen oder van Thienen ist der Familienname folgender Personen:
 Adriaan Beeckerts van Thienen (1623–1669), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Catharina Dorothea von Thienen (1685–1747), Konventualin des Klosters Uetersen, Mitglied der schleswig-holsteinischen Adelsfamilie von Thienen(-Adlerflycht)
 Hans von Thienen (1686–1742), Domdekan des Hochstifts Lübeck.
 Johannes von Thienen (1342–1397), Verwalter und Mitglied der schleswig-holsteinischen Adelsfamilie von Thienen(-Adlerflycht)
 Otto von Thienen (1514–1582), Amtmann und Mitglied der schleswig-holsteinischen Adelsfamilie von Thienen(-Adlerflycht).
 Thomaes Schelling van Thienen, auch Thoma(e)s Scellinck (van Thienen) geschrieben (* Ende des 13. Jahrhunderts; † um 1350), Wundarzt in der Grafschaft Namur und Verfasser eines 1343 abgeschlossenen chirurgischen Lehrbuchs
 Wulf Heinrich von Thienen (1721–1809), königlich dänischer Landrat und Mitglied der schleswig-holsteinischen Adelsfamilie von Thienen(-Adlerflycht).
 Wulf-Heinrich von Thienen (1736–1814), dänischer General, Mitglied der schleswig-holsteinischen Adelsfamilie von Thienen(-Adlerflycht)

Siehe auch:
 Thien